Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2009/2010 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Бордо» (Бордо)

«Бавария» (Мюнхен) 

* В матче 3-го тура «Бордо» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Микаэль Сиани.

** В матче 6-го тура «Ювентус» — «Бавария» мяч с пенальти забил вратарь гостей Ханс-Йорг Бутт.

«Ювентус» (Турин)

«Маккаби» (Хайфа)

Группа B

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

ЦСКА (Москва)

«Вольфсбург» (Вольфсбург)

«Бешикташ» (Стамбул)

Группа C

«Реал» (Мадрид)

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Олимпик» (Марсель) 

* В матче 4-го тура «Марсель» — «Цюрих» мяч в свои ворота забил Сильван Эгертер.

«Цюрих» (Цюрих)

Группа D

«Челси» (Лондон) 

* В матче 3-го тура «Челси» — «Атлетико» мяч в свои ворота забил Луис Переа.

«Порту» (Порту)

«Атлетико» (Мадрид)

АПОЭЛ (Никосия) 

* В матче 3-го тура «Порту» — АПОЭЛ мяч в свои ворота забил Альваро Перейра.

Группа E

«Фиорентина» (Флоренция)

«Олимпик» (Лион)

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Дебрецен» (Дебрецен)

Группа F

«Барселона» (Барселона)

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Рубин» (Казань)

«Динамо» (Киев) 

* В матче 3-го тура «Интер» – «Динамо» мяч в свои ворота забил Лусио.

Группа G

«Севилья» (Севилья)

«Штутгарт» (Штутгарт)

«Униря» (Урзичени) 

* В матче 3-го тура «Рейнджерс» — «Униря» мячи в свои ворота забили Кайл Лафферти и Ли МакКаллох.

В матче 5-го тура «Униря» — «Севилья» мяч в свои ворота забил Ивица Драгутинович.

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В матче 3-го тура «Рейнджерс» — «Униря» мяч в свои ворота забил Рикардо Вилана.

Группа H

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Олимпиакос» (Пирей)

«Стандард» (Льеж) 

* В матче 6-го тура «Стандард» — АЗ после подачи штрафного на 90+5 минуте мяч в ворота соперника забил вратарь хозяев Синан Болат.

АЗ (Алкмар) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион АФАС называется АЗ.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2009/2010

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

состав